Уштобе — названия населенных пунктов в Казахстане:

 Уштобе — город в Казахстане, центр Каратальского района Алматинской области.
 Уштобе — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Уштобе — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 
 Уштобе (быв. Болдырево) — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Уштобе — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Уштобе — село в подчинении Аркалыкской городской администрации Костанайской области.